Condado de Williams es el nombre de dos condados en los Estados Unidos:

 Condado de Williams (Dakota del Norte)
 Condado de Williams (Ohio)